Женуї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на південь від Парижа, 80 км на південь від Орлеана, 45 км на захід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 321 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 702,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Женуї на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Женуї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер